

Geografia
 Erone – comune della Francia, situato nel dipartimento dell'Alta Corsica

Persone
 Erone di Alessandria, anche noto come Erone il vecchio – matematico e inventore ellenistico del I secolo
 Erone di Antiochia – vescovo di Antiochia del II secolo
 Erone di Bisanzio, anche noto come Erone il giovane – matematico e scrittore di cose militari bizantino vissuto nel IX secolo